Manuel António Leitão da Silva (29 de janeiro de 1946, Santo Tirso), é um ex-futebolista português que atuava como avançado.

Títulos 
FC Porto
 Taça de Portugal: 1967–68

Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Nascidos em 1946
Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol